Rüttenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Rüttenauer (* 1967), deutscher katholischer Theologe und Alttestamentler
 Andreas Rüttenauer (* 1968), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Benno Rüttenauer (1855–1940), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Übersetzer
 Isabella Rüttenauer (geb. Papmehl; 1909–2007), deutsche Germanistin, Schriftstellerin und Erziehungswissenschaftlerin